Конституционный суд Итальянской Республики () — орган конституционного контроля Италии, существующий с 1955 года.

Общие сведения 
Конституционный суд Итальянской Республики создан на основании статьи 137 Конституции, вступившей в силу в 1948 году. Однако, предусмотренный той же статьёй конституционный закон, разъясняющий порядок формирования и функционирования суда, был принят 11 марта 1953 года и вступил в силу 14 марта того же года (закон № 87 от 11 марта 1953 года). Конституционный суд Италии насчитывает 15 судей, треть которых назначается президентом Италии, другая треть избирается на совместном заседании обеих палат Парламента. Трое судей избираются , один —  и один — . Срок полномочий судей — 9 лет, председатель избирается судьями Конституционного суда на 3 года. На основании статьи 134 Конституции в компетенцию Суда входит рассмотрение конституционности нормативных актов, принимаемых как на общенациональном уровне, так и на региональном, а также рассмотрение споров регионов с центральными властями и споров регионов между собой.

Первый состав Конституционного суда принёс присягу и вступил в должность 15 декабря 1955 года, 23 января 1956 года судьи выбрали первого председателя Конституционного суда — Энрико Де Никола, первое решение было вынесено в 1956 году. Резиденцией суда является  в Риме.

11 декабря 2019 года председателем Конституционного суда стала Марта Картабья, первая женщина в этой должности (оставалась в должности до 13 сентября 2020 года).

См. также 
 Список председателей Конституционного суда Итальянской Республики

Примечания

Ссылки 

 

Государственное устройство Италии
Италия
Суды по алфавиту
Организации, основанные в 1955 году
Появились в 1955 году в Италии